Ciurești se poate referi la:

 Ciurești, Argeș
 Ciurești, Galați
 Ciurești, Olt
 Ciureștii Noi, Galați